«Тайна убийства» () — фильм ужасов итальянского режиссёра Марио Бьянки.

Сюжет 
Семья Гамильтонов решает провести выходные в старом доме своей тётушки Марты. Приехав в гости, они не застают её дома. Это и не удивительно — прошло почти 30 лет с тех пор, как Ричард в последний раз виделся со своей тёткой. Дело в том, что главным аргументом в семье тёти Марты всегда был запрет. Записка, оставленная ею, гласит, что она вернётся только лишь утром. Теперь им нужно дожить до утра.

В ролях 
 Адриана Руссо — Нора Гамильтон
  — Ричард Гамильтон
 Анна Мария Пласидо — мать Ричарда
  — Джорджия Гамильтон
 Морис Поли
 Эдоардо Массими
 Саша Дарвин

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Марио Бьянчи
 Продюсер: Лючио Фульчи, Антонио Лучиди, Луиджи Наннерини
 Режиссёр: Марио Бьянки
 Оператор: Сильвано Тессичини
 Композитор: Джани Эспозито

Интересные факты 
Некоторые идеи сюжета (авария с грузовиком, имя на могиле живого ещё человека) были использованы Лючио Фульчи в его последнем фильме «Дверь в тишину». В фильме Фульчи есть прямые отсылки на этот фильм и одного из персонажей тоже зовут «тётей Мартой».

Ссылки 
 

Фильмы ужасов 1988 года
Фильмы ужасов Италии
Фильмы Лючио Фульчи
Фильмы Италии 1988 года
Фильмы в жанре джалло